Верховный жрец Амона — высший титул среди жрецов древнеегипетского бога Амона. Институт верховных жрецов Амона возник во времена XVIII династии, однако, наибольшего могущества жречество достигло во время Третьего переходного периода. В это время верховный жрец являлся фактическим правителем южной части страны. Резиденция жрецов Амона находилась в городе Фивы.

Верховный жрец (hem-netjer-tepy «первый слуга бога») часто носил дополнительный «звучный» эпитет, связанный с посвящённым божеством: например, в Фивах Верховный жрец Амона мог называться «Открыватель небесных врат».

Список некоторых верховных жрецов Амона

См. также 

Супруга бога Амона
Жречество Древнего Египта 
XXI династия

Примечания

Литература 
 Солкин В. В. У истоков священного: мистерии, ритуал, жречество
 Тураев Б. А. Египет в Саисскую эпоху 
 Тураев Б. А. Эфиопские фараоны в Египте